Прову́лок Москвіна́ — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Вінниця:
 1-й провулок Москвіна;
 2-й провулок Москвіна.
 Провулок Москвіна — провулок у місті Київ.
 Провулок Москвіна — провулок у місті Одеса.
 Провулок Москвіна — провулок у місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки